Para as ciências da Terra, morfogênese é o processo de modelagem do relevo em sistemas naturais, geralmente associado em ambientes de depósito de material (sedimentação, tendo erosão em outro local) ou processos tectônicos.

Ver também
 Orogénese
 Pedogénese

Geomorfologia